Меган Хилти (, род. 29 марта 1981) — американская актриса и певица.

Биография 
Меган Хилти родилась в Белвью, Вашингтон, и окончила Университет Карнеги — Меллон со степенью бакалавра искусств в сфере актёрского и вокального мастерства в 2004 году. В августе 2004 года она переехала в Нью-Йорк, где дебютировала в качестве дублера Кристин Ченовет в успешном бродвейском мюзикле «Злая». 31 мая 2005 года Хилти заняла место исполнительницы уже на регулярной основе, и выступала в шоу до 28 мая 2006 года.

Хилти добилась известности благодаря главной роли в бродвейском мюзикле 2009 года «С девяти до пяти». Она получила хорошие отзывы от критиков и номинацию на премию «Драма Деск» за своё выступление в постановке. Между работой в театре, Хилти начала свою карьеру на телевидении, где играла гостевые роли в таких сериалах как «Ищейка», «Дурнушка», «C.S.I.: Место преступления» и «Отчаянные домохозяйки».

В 2011 году Хилти получила одну из главных ролей в телесериале NBC «Смэш», где она играла Айви Линн. Шоу и Хилти получили хорошие отзывы от критиков в начале трансляции, но второй сезон потерпел неудачу из-за творческих перестановок и рейтинговых падений. Весной 2013 года канал закрыл шоу после двух сезонов. Хилти, однако, в июне 2013 года была приглашена на основную женскую роль в ситком NBC «Шон сохраняет мир», в котором её партнёром стал Шон Хейс, ранее игравший гостевую роль во втором сезоне сериала «Смэш».

2 ноября 2013 года Хилти вышла замуж за актёра Брайана Галлахера. У супругов есть двое детей — дочь Виола Филомина Галлахер (род. 18.09.2014) и сын Ронан Лейн Галлахер (род. 13.03.2017).

Фильмография

Примечания

Ссылки